Silver Arrow Darter — беспилотный летательный аппарат, производимый в Израиле, разработан израильской компанией Silver Arrow, дочерней фирмой компании Elbit Systems. Первый полёт многоцелевого БПЛА состоялся в 1995 году.  БПЛА предназначен для  ведения разведки и наблюдения с передачей данных как в режиме реального времени, так и в записи, может быть также использован для решения задач РЭП, метеоразведки, имитации целей, В гражданской сфере может быть использован для мониторинга инфраструктуры, контроля состояния окружающей среды и пожароохраны, контроля радиационного фона, мониторинга лесов и диких животных и поверхности океана.
Конструктивно БПЛА представляет собой моноплан с толкающим поршневым двигателем.  В состав стандартного оборудования входит комбинированная ТВ-инфракрасная система, широкоугольный оптико-электронный комплекс, тепловизор  и обзорная инфракрасная система, а также видеокамера.

Характеристики 
 Размах крыла — 4,26 м.
 Длина — 3,62 м. 

 Масса    
 топлива — 18,2 кг. 
 полезной нагрузки — 22,7 кг. 
 максимальная взлетная — 100 кг.
 Тип двигателя — 1 ПД UEL AR 741 
 Мощность — 1 х 38 л.с.
 Максимальная скорость — 204 км/ч
 Крейсерская скорость — 92-139 км/ч 
 Радиус действия — 92 км.
 Продолжительность полёта — до 10 ч.
 Скороподъемность — 457 м/мин.  
 Рабочая высота   
 минимальная — 915 м. 
 максимальная — 5485 м.
 практический потолок — 6100 м.

Ссылки 
http://www.airwar.ru/image/idop/bpla/darter/darter-1.gif 
http://www.airwar.ru/enc/bpla/darter.html 

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты Израиля
Darter